Walentinowycz ist der Familienname von:

 Anna Walentynowicz (1929–2010), polnische Gewerkschafterin und Mitbegründerin der Solidarność
 Marian Walentynowicz (1896–1967), polnischer Architekt, Karikaturist und Comiczeichner